Per Hasselrot kan syfta på:

 Per Hasselrot (präst) (1805–1854), präst och riksdagsman
 Pehr Hasselrot  (1861–1937), militär, generallöjtnant
 Per Hasselrot (bokförläggare) (1884–1938), präst och förläggare
 Per Hasselrot (dispaschör) (1875–1949), dispaschör